Voici la liste des planètes mineures numérotées de 508001 à 509000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 508001 à 509000

508001-508100

508101-508200

508201-508300

508301-508400

508401-508500

508501-508600

508601-508700

508701-508800

508801-508900

508901-509000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000